Paetus ist das Cognomen folgender Personen:

 Aulus Caecina Paetus († 42), römischer Suffektkonsul 37
 Aulus Pomponius Augurinus Titus Prifernius Paetus, römischer Offizier
 Decimus Iunius Paetus, römischer Suffektkonsul 145
 Gaius Aelius Paetus, römischer Politiker, Konsul 286 v. Chr.
 Gaius Considius Paetus, Anhänger des römischen Triumvirn Gnaeus Pompeius Magnus
 Gaius Laecanius Bassus Caecina Paetus, römischer Politiker, Suffektkonsul 70

 Marcus Lucilius Paetus, römischer Offizier

 Publius Autronius Paetus, römischer designierter Konsul 65 v. Chr.
 Publius Clodius Thrasea Paetus, römischer Senator und Stoiker

 Sextus Aelius Paetus Catus, römischer Politiker

 Valerius Paetus, römischer Offizier